Fleuth (Stolberg), een plaats bij Stolberg in Noordrijn-Westfalen
Gelderner Fleuth, rechter zijrivier van de Niers bij Gelderen
Issumer Fleuth tezamen met de Nenneper Fleuth, een rechter zijrivier van de Niers bij Kevelaer
Kervenheimer Mühlenfleuth, een zijrivier van de Niers bij Weeze
Willicher Fleuth, een zijrivier van de Niers bij Willich